La pomme d'api est une variété de pomme.
 Pomme d'Api est un magazine pour enfants.
 Pomme d'api est une opérette de Jacques Offenbach.

Voir aussi 
 Pom d'api, la marque de chaussure
 Pomme de reinette et pomme d'api, comptine française